Pedregal (rijeka), rijeka u Venezueli
Pedregal, Boquerón, pokrajina Chiriquí, Panama
Pedregal, David, pokrajina Chiriquí, Panama
Pedregal, distrikt Panamá, distrikt Panamá, Panama
El Pedregal, pokrajina Guadalajara, Španjolska